Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, een roman van Robert Louis Stevenson (1886)
verfilmingen van deze roman:
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1908) van Otis Turner met Hobart Bosworth and Betty Harte
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920) van John S. Robertson met John Barrymore
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) van Rouben Mamoulian met Fredric March
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1932) van William Vance (korte film)
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941) van Victor Fleming met Spencer Tracy
Abbott and Costello Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1953) van Charles Lamont met Bud Abbott en Lou Costello
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1968), tv-film van Charles Jarrott met Jack Palance
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1973), tv-film van David Winters met Kirk Douglas
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1981) van Alastair Reid met David Hemmings
Jekyll and Hyde... Together Again (1982) van Jerry Belson met Mark Blankfield
Jekyll & Hyde (1990) van David Wickes met Michael Caine
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1999) van Colin Budds met Adam Baldwin
Jekyll & Hyde (musical) (2001) van Don Roy King met David Hasselhoff
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2002), tv-film van Maurice Philipps met John Hannah
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2006) van John Carl Buechler met Tony Todd
Jekyll + Hyde (2006) van Nick Stilwell met Bryan Fisher
Jekyll & Hyde (televisieserie), een Britse televisieserie